BoOzy’ OS и Cristal Камен или Cristal Камен ( или -{La Gemme de Cristal}-,   или -{The Cristal Gem}-) је француска компјутерски-анимирани филм режисера Ј.К. Арсин.

Филм је првобитно приказан у априлу 2013. године у Француској, уз неколико приказивања на различитим филмским фестивалима у свету укључујући Међународном фестивалу анимираног филма у Анси.

Радња 

BoOzy’ OS одлази у потрагу за "Cristal" из Анси. Помаже му Јеж ОSник и мора да се бори са Мари’ OS и Роб’ OSника.

Улоге 

|-
| Ј.К. Арсин || BoOzy’ OSМари’ OSЈеж ОSникSkoOlet’ OSРоб’ OSникаPoOlet’ OS
|-
| Георге Цолаззо || Вицтор Цхаи
|}

Музика 
Музику за филм компоновао је Synth of Rage.

Културне референце 
Наслов се односи на награду Међународном фестивалу анимираног филма у Анси, "Cristal".
Филм пародира многе филмове и видео-игрице: Аладин, Аватар, Povratak u budućnost, Краљ лавова, Лепотица и Звер,
Соник, Супер Марио и Doom.

Референце

Спољашње везе 
 
 

Анимирани филмови 2013.
Француски филмови
Филмови на француском језику
Краткометражни филмови
Авантуристички филмови
Филмске комедије
Филмске пародије